Појам „Парни млин” може се односити на:

 Парни млин (постројење) - врста млина за млевење који користи парну машину за покретање свог механизма
 Парни млин у Београду - споменик културе и непокретно културно добро у Београду